UED est un sigle pour :

 unité d’enseignement de diversification, voir unité de formation et de recherche
 union des étudiants de droite

Homonymie